

Patronyme 

Philipp Dreisbach (1891-1980), clarinettiste allemand.

Toponyme 
Dreisbach, village dans l'arrondissement de Westerwald, en Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne.